Riding kan syfta på:

 Riding, England
 Ridin'